Улья́новский сельский совет ()

Донецкая область 
 Ульяновский сельский совет — Покровский район.

Киевская область 
 Ульяновский сельский совет — Переяслав-Хмельницкий район.

Кировоградская область 
 Ульяновский сельский совет — Александрийский район.

Николаевская область 
 Ульяновский сельский совет — Братский район.
 Ульяновский сельский совет — Николаевский район

Одесская область 
 Ульяновский сельский совет — Николаевский район

Полтавская область 
 Ульяновский сельский совет — Гребёнковский район

Харьковская область 
 Ульяновский сельский совет — Богодуховский район.

Херсонская область 
 Ульяновский сельский совет — Скадовский район.

Черниговская область 
 Ульяновский сельский совет — Черниговский район.